Chicoyneau ist der Familienname folgender Personen:

 François Chicoyneau (1672–1752), französischer Arzt
 Michel Chicoyneau († 1701), Arzt und Kanzler der Universität Montpellier